Ken Carpenter (1913-1984), athlète américain 
 Kenneth Carpenter (1949-), paléontologue américain

Voir aussi 
 Carpenter